Sezóna 1988/1989 byla 14. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Djurgårdens IF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5.–8. pozice.

 Djurgårdens IF – AIK 2:0 (7:2, 4:2)
 Leksands IF – HV 71 Jönköping 2:1 (9:3, 4:5 P, 4:1)
 Södertälje SK – Färjestads BK 2:0 (10:2, 4:3 P)
 Luleå HF – Brynäs IF 1:2 (3:1, 1:4, 1:4)

Semifinále 
 Djurgårdens IF – Brynäs IF 2:0 (4:0, 5:4 P)
 Leksands IF – Södertälje SK 2:1 (3:0, 2:5, 7:3)

Finále 
 Djurgårdens IF – Leksands IF 3:1 (4:5, 4:1, 5:3, 6:1)

Lední hokej v roce 1988
Lední hokej v roce 1989
1988/1989
Sport ve Švédsku v roce 1988
Sport ve Švédsku v roce 1989